Julienthal ist ein deutscher Ortsname:
 Julienthal, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Lelek (Mikołajki), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Julienthal, Kreis Falkenberg, Schlesien, nach 1945: Ulianowka, untergegangener Ort im Powiat Nyski, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Julienthal, bis 1878 Borowce, Kreis Karthaus, Westpreußen, seit 1945: Borowiec (Żukowo), Ort im Powiat Kartuski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Julienthal, 1938 bis 1945 Julienthal-Riesenburg, Kreis Rosenberg, Westpreußen, seit 1945: Julianowo (Prabuty), Ort im Powiat Kwidzyński, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Julienthal, Sudetenland, seit 1945: Julinčino údolí, Ort im Okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj, Tschechien